Барк — многозначное слово.

 Барк — парусное судно.
 Барк — единица высоты звука.
 «Барк» — российская баллистическая ракета морского базирования.
 Барк (Бад-Зегеберг) — посёлок в Германии.

Фамилия 
 Барк, Карл Людвиг Генрих (Людвиг Генрихович) (1835—1882) — русский лесовод, надворный советник Корпуса лесничих.
 Барк, Пётр Львович (1869—1937) — русский государственный деятель, финансист.